Эрташ:
 Эрташ, Мухаррем (1913—1984) — турецкий музыкант.
 Эрташ, Нешет (1938—2012) — турецкий музыкант.

Эрта́ш, Ирташ или Иерташ () — топоним в Ахангаранском тумане Ташкентского вилоята Узбекистана. Может означать:
 Эрташ — река (сай, ручей), правый приток реки Ахангаран.
 Эрташ — кишлак на берегу реки Эрташ.